Триумфа́льная а́рка в Киеве — ранее существовавшее деревянное сооружение -триумфальная арка. Была установлена в 1857 году в ознаменование приезда императора Александра ІІ, который ожидался 31 января того же года. Стояла на месте современного Воздухофлотского путепровода. Разобрана в 1890-х годах.

Возле арки происходила торжественная встреча царского поезда. Планировалось поставить на том же месте каменную арку, но собранные для этой цели деньги император предложил потратить на какое-нибудь более полезное дело (со временем на них было открыто Александровское ремесленное училище). 

Проект арки принадлежал  Виктору Гартману, экспонировался на его выставке в 1874 году. Этот проект вдохновил Модеста Мусоргского на создание одной из «Картинок с выставки» — пьесы «Богатырские ворота».

Источники информации 
 Киев. Историческая энциклопедия. С древнейших времён до 1917 года
 Форум Киев: Триумфальная арка
 Сайт истории Киева: Триумфальная арка
 [www.interesniy.kiev.ua/old/architecture/buildings/triympha_vorota Триумфальные ворота стояли здесь]

Здания и сооружения, построенные в 1857 году
Утраченные здания и сооружения Киева
Киев
Исчезли в 1890-е годы